Jean-Baptiste Senès (1757-1829) : homme politique français ;
 Victor-Baptistin Senès (1857-1915) : contre-amiral français.